Aedo leitet sich vom griechischen Wort Barde (griechischen ἀοιδός aoidós) dem Sänger ab. Es ist eine Bezeichnung, aus dem antiken Griechenland, für eine Künstlerin, die Epen sang 

Aedo steht zudem für:

 Aedo, ein Tal in der Provinz Burgos in Spanien

Aedo ist der spanische Familiennamen folgender Personen:

 Yanara Aedo (* 1993), chilenische Fußballnationalspielerin
 Serafín Aedo (1908–1988), spanischer Fußballspieler